Trzeci sezon Le Mans Series rozpoczął się 9 kwietnia na Istanbul Park, a zakończył się 24 września na Jarama, Hiszpania. Tytuł zdobył zespół Pescarolo Sport.

Wyniki

Klasyfikacje generalne

Klasyfikacja LMP1

Klasyfikacja LMP2

Klasyfikacja GT1

Klasyfikacja GT2

Mistrzostwa kierowców

Klasyfikacja LMP1

Klasyfikacja LMP2

Klasyfikacja GT1

Klasyfikacja GT2

Linki zewnętrzne 
 

Sezony European Le Mans Series
2006 w sportach motorowych